Doroteia de Brandemburgo (1446 – 20 de março de 1519) foi uma princesa de Marca de Brandemburgo, de nascimento, e Duquesa de Saxe-Lauemburgo, por casamento.

Vida 
Doroteia foi a primogênita do Eleitor Frederico II de Brandemburgo (1413-1471), de seu casamento com Catarina da Saxônia, Eleitora de Brandemburgo (1421-1476), filha do Eleitor Frederico I da Saxônia.

Ela se casou, a 12 de fevereiro de 1464, em Luneburgo, com o Duque João V de Saxe-Lauemburgo (1439-1507). Como ela era a filha mais velha do Eleitor Frederico, que não tinha filhos vivos, o contrato de casamento foi importante. Além do dote de 10.000 florins, Frederico prometeu a seu genro tudo o que ele poderia legalmente deixar à sua filha. Mais tarde, no entanto, Frederico abdicou em favor de seu irmão mais novo, Alberto III Aquiles, de modo a manter os seus bens em família.

Frederico também não conseguiu pagar o dote a seu genro. Isso levou o tio de Doroteia, o Margrave João (chamdo "O Alquimista) a comparar-se com o Eleitor Frederico, em 1482.

Descendência 
Do seu casamento com João da Saxônia, Hungria e Vestfália, como ele foi oficialmente intitulado, Doroteia teve os seguintes filhos:

 Adelaide (morreu jovem)
 Sofia

 Casou-se, em 29 de novembro de 1491, com Antônio de Schauemburgo e Holstein-Pinneberg (1439 – 22 de dezembro de 1526)

 Magno I (1470-1543), Duque de Saxe-Lauemburgo
 Érico (1472-1522), como Érico I  Príncipe-Bispo de Hildesheim (1501-1503) e como Érico II, Príncipe-Bispo de Münster (1508-1522)
 Catarina, freira Cisterciense em Reinbek
 Bernardo (morto em 1524), cônego da Catedral de Colônia e da Catedral de Magdeburgo
 João (1483-1547), como João IV, Príncipe-Bispo de Hildesheim (1503-1547)
 Rodolfo (morto em 1503)
 Isabel (morta por volta de 1542)

 Casou-se com o Duque Henrique IV de Brunsvique-Grubenhagen (1460-1526)

 Henrique, (morto jovem)
 Frederico (morto antes de 1501)
 Ana (morta em 1504)

 Casou-se, em 1490, com o Conde João de Lindau-Ruppin (morrto em 1500)
 Casou-se pela segunda vez, por volta de 1503, com o Conde Frederico Spiegelberg (morto em 1537)

Ancestrais

Referências 

 Hermann von Ohnesorge: Geschichte des Entwicklungsganges der Brandenburg-Preußischen Monarchie, J. C. Hinrichs, 1841, p.  219

Notas de rodapé 

Nascidos em 1446
Mortos em 1519
Casa de Hohenzollern